Pirckheimer oder Pirkheimer ist der Familienname folgender Personen: 

 Caritas Pirckheimer (1467–1532), Äbtissin des Nürnberger Klaraklosters
 Johannes Pirckheimer (1440–1501), Nürnberger Ratsherr und Humanist
 Thomas Pirckheimer (1418–1473), Jurist und Humanist
 Willibald Pirckheimer (1470–1530), Nürnberger Ratsherr und Humanist